Жена () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Жена () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж